Кожзавода — название населённых пунктов:

Россия 
 Кожзавода — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Кожзавода — посёлок в Костромском районе Костромской области.